

Austria 
Chiesa di San Pietro – Vienna

Francia 
Chiesa di San Pietro – Caen
Chiesa di San Pietro – Châteauneuf-sur-Charente
Chiesa di San Pietro – Crozon
Chiesa di San Pietro – Saint-Pierre e Miquelon

Germania 
 Chiesa di San Pietro – Amburgo
 Chiesa di San Pietro – Lipsia
 Chiesa di San Pietro – Lubecca
 Chiesa di San Pietro – Magonza
 Chiesa di San Pietro – Monaco di Baviera
 Chiesa di San Pietro – Rostock
 Chiesa di San Pietro – Wolgast

Italia

Abruzzo 
Chiesa di San Pietro – Atessa
Chiesa di San Pietro a Coppito – L'Aquila
Chiesa di San Pietro della Ienca – L'Aquila
Chiesa di San Pietro di Sassa – L'Aquila
Chiesa di San Pietro – Massa d'Albe
Chiesa di San Pietro – Roccascalegna
Chiesa di San Pietro – Vasto

Calabria 
Chiesa di San Pietro – Crotone
Chiesa di San Pietro – Reggio Calabria

Campania 
 Chiesa di San Pietro – Acerra
 Chiesa di San Pietro Apostolo – Agerola
 Chiesa di San Pietro – Faicchio
 Chiesa di San Pietro a Majella – Napoli
 Chiesa di San Pietro – Napoli
 Chiesa di San Pietro a Campoleone – Scala

Emilia-Romagna 
 Chiesa di San Pietro – Castell'Aicardi, frazione di San Secondo Parmense 
 Chiesa di San Pietro – Castellina, frazione di Soragna
 Chiesa di San Pietro – Cento
 Chiesa di San Pietro –  Castelfranco Emilia
 Chiesa di San Pietro – Copermio, frazione di Colorno
 Chiesa di San Pietro – Dezza, frazione di Bobbio
 Chiesa di San Pietro – Ferrara, sconsacrata e divenuta sala cinematografica
 Chiesa di San Pietro – Fidenza 
 Chiesa di San Pietro – Forlimpopoli
 Chiesa di San Pietro – Modena
 Chiesa di San Pietro – Ozzano Taro, frazione di Collecchio 
 Chiesa di San Pietro – Parma
 Chiesa di San Pietro d'Alcantara a Parma
 Chiesa di San Pietro – Porporano, frazione di Parma
 Chiesa di San Pietro – Reggio Emilia
 Chiesa di San Pietro a Riolo, frazione di Castelfranco Emilia
 Chiesa di San Pietro – Riviano, frazione di Varano de' Melegari
 Chiesa di San Pietro – Vidiciatico, frazione di Lizzano in Belvedere
 Chiesa di San Pietro – Vigatto, frazione di Parma

Friuli-Venezia Giulia 
Chiesa di San Pietro – San Pietro di Chiazzacco
Chiesa di San Pietro degli Slavi – Faedis
Chiesetta di San Pietro – Magredis, frazione di Povoletto
Chiesa di San Pietro – Travesio

Lazio 
 Chiesa di San Pietro – Affile
 Chiesa di San Pietro – Albano Laziale
 Chiesa di San Pietro – Castel San Pietro Romano
 Chiesa di San Pietro – Fondi
 Chiesa di San Pietro – Sambuci
 Chiesa di San Pietro – Tuscania
 Chiesa di San Pietro – Vetralla
 Chiesa di San Pietro – Zagarolo

Liguria 
Chiesa di San Pietro – Albisola Superiore
Chiesa di San Pietro – Avegno
Chiesa di San Pietro – Borgio
Chiesa di San Pietro – –  Buto, frazione di Varese Ligure
Chiesa di San Pietro – Camporosso
Chiesa di San Pietro – Carasco
Chiesa di San Pietro – Chiavari, città metropolitana di Genova
Chiesa di San Pietro – Comuneglia, frazione di Varese Ligure
Chiesa di San Pietro – Corniglia, frazione di Vernazza
Chiesa di San Pietro – Davagna
Chiesa di San Pietro  – Diano San Pietro
Chiesa di San Pietro in Banchi – Genova
Chiesa di San Pietro – Levanto
Chiesa di San Pietro – Piano, nel comune di Murialdo
Chiesa di San Pietro – Porto Venere
Chiesa di San Pietro – Rapallo
Chiesa di San Pietro – Rialto
Chiesa di San Pietro – Savignone
Chiesa di San Pietro – Savona
Chiesa di San Pietro – Sestri Levante
Chiesa di San Pietro – Sori
Chiesa di San Pietro – Urbe
Chiesa di San Pietro – Vara, frazione di Varese Ligure
Chiesa di San Pietro – Voze, nel comune di Noli
Chiesa di San Pietro – Pieve, nel comune di Zignago
Chiesa di San Pietro – Zoagli

Lombardia 
Chiesa di San Pietro – Albese con Cassano
Chiesa di San Pietro – Alzano Lombardo
Chiesa di San Pietro – Barzana
Chiesa di San Pietro – Berbenno
Chiesa di San Pietro – Bergamo
Chiesa di San Pietro – Bolgare
Chiesa di San Pietro – Cardano al Campo
Chiesa di San Pietro – Carpenedolo
Chiesa di San Pietro – Tagliuno, frazione di Castelli Calepio
Chiesa di San Pietro – Cornalba
Chiesa di San Pietro a Coccaglio (BS)
Chiesa di San Pietro a Cicola, frazione di Carobbio degli Angeli (BG)
Chiesa di San Pietro a Desenzano al Serio, frazione di Albino (BG)
Chiesa di San Pietro a Gallarate (VA)
Chiesa di San Pietro – edificio religioso a Gemonio in provincia di Varese
Chiesa di San Pietro in Brolo a Lodi (LO)
Chiesa di San Pietro – chiesa di Lonate Ceppino (VA)
Chiesa di San Pietro a Melegnano (MI)
Chiesa di San Pietro – chiesa di Mezzate, frazione di Bagnatica (BG)
Chiesa di San Pietro – chiesa di Ombriano, nel comune di Crema (CR), ora scomparsa
Chiesa di San Pietro – chiesa di Ortanella, frazione di Esino Lario (LC)
Chiesa di San Pietro – chiesa di Parre (BG)
Chiesa di San Pietro – chiesa di San Pietro d'Orzio, frazione di San Giovanni Bianco (BG)
Chiesa di San Pietro a Scanzo, frazione di Scanzorosciate (BG), in piazza monsignor Giuseppe Radici
Chiesa di San Pietro a Scanzo, frazione di Scanzorosciate (BG), in via don Giovanni Spinelli
Chiesa di San Pietro a Monte San Bartolomeo di Serle (BS)
Chiesa di San Pietro a Tavernola Bergamasca (BG)
Chiesa di San Pietro a Tignale (BS)
Chiesa di San Pietro alla Pieve a Vilminore di Scalve (Bg)

Marche 
Chiesa di San Pietro ad Ancona (distrutta)
Chiesa di San Pietro in Castello ad Ascoli Piceno
Chiesa di San Pietro a Montecarotto (AN)
 Chiesa di San Pietro in Valle a Fano (PU)

Piemonte 
Chiesa di San Pietro ad Avigliana (TO)
Chiesa di San Pietro a Benna (BI)
Chiesa di San Pietro – chiesa di Carpignano Sesia (NO)
Chiesa di San Pietro a Gattinara (VC)
Chiesa di San Pietro a Pareto (AL)
Chiesa di San Pietro – chiesa di Savigliano (TO)
Chiesa di San Pietro a Verbania

Puglia 
 Chiesa di San Pietro ad Altamura
Chiesa di San Pietro a Otranto

Sardegna 
Chiesa di San Pietro ad Ardara (SS)
Chiesa di San Pietro di Sorres a Borutta (SS)
Chiesa di San Pietro a Bosa (OR)
Chiesa di San Pietro dei Pescatori a Cagliari
Chiesa di San Pietro – chiesa di Galtellì (NU)
Chiesa di San Pietro a Ghilarza
Chiesa di San Pietro in Vincoli a Ittiri (SS)
Chiesa di San Pietro a Luras (SS)
Chiesa di San Pietro a Milis (OR)
Chiesa di San Pietro a Nurallao (CA)
Chiesa di San Pietro a Nuxis (SU)
Chiesa di San Pietro a Ortacesus (CA)
Chiesa di San Pietro a Ploaghe (SS)
Chiesa di San Pietro a Settimo San Pietro (CA)
Chiesa di San Pietro a Suelli (CA)
Chiesa di San Pietro a Torralba (SS)
Chiesa di San Pietro a Tuili (SU)
Chiesa di San Pietro a Tula (SS)
Chiesa di San Pietro – chiesa di Villa San Pietro (SU)

Sicilia 
Chiesa di San Pietro a Lipari (ME)
Chiesa di San Pietro dei Pisani a Messina
Chiesa di San Pietro a Mineo (CT)
Chiesa di San Pietro – chiesa di Palermo
Chiesa di San Pietro a Trapani 
Chiesa di San Pietro a Tusa (ME)
Chiesa e monastero di San Pietro – Marsala (TP) (sconsacrata oggi Complesso Monumentale)

Toscana 
Chiesa di San Pietro a Corsena a Bagni di Lucca (LU)
Chiesa di San Pietro a Balconevisi, frazione di San Miniato (PI)
Chiesa di San Pietro a Borgo a Mozzano (LU)
Chiesa di San Pietro in Castra a Capraia e Limite (FI)
Chiesa di San Pietro a Carrara (MS)
Chiesa di San Pietro a Castelnuovo Berardenga (SI)
Chiesa di San Pietro a Calenzano (FI)
Chiesa di San Pietro in Palazzi a Cecina (LI)
Chiesa di San Pietro – chiesa di Cedda, frazione di Poggibonsi (SI)
Chiesa di San Pietro a Colle di Val d'Elsa (SI)
Chiesa di San Pietro a Careggi a Firenze
Chiesa di San Pietro a Fivizzano (MS)
Chiesa di San Pietro a Fosciandora (LU)
Chiesa di San Pietro in Avenano a Gaiole in Chianti (SI)
Pieve di San Pietro a Cintoia a Greve in Chianti (FI)
Chiesa di San Pietro a Grosseto
Chiesa di San Pietro a Laterina Pergine Valdarno (AR)
Chiesa di San Pietro a Vico a Lucca
Chiesa di San Pietro Somaldi a Lucca
Chiesa di San Pietro – chiesa di Marcignana, frazione di Empoli (FI)
Chiesa di San Pietro – chiesa di Montebuoni, nel comune di Impruneta (FI)
Chiesa di San Pietro – chiesa di Montecatini Alto, frazione di Montecatini Terme
Chiesa di San Pietro a Presciano a Pergine Valdarno (AR)
Chiesa di San Pietro – chiesa di Pergolato, frazione di San Casciano in Val di Pesa (FI)
Chiesa di San Pietro – chiesa di Petrognano, frazione di Barberino Val d'Elsa (FI)
Chiesa di San Pietro a Piazza al Serchio (LU)
Chiesa di San Pietro a Pistoia (PT)
Chiesa di San Pietro a Pontremoli (MS)
Chiesa di San Pietro a Radicofani (SI)
Chiesa di San Pietro a Rapolano Terme (SI)
Chiesa di San Pietro – chiesa di Riottoli, nel comune di Empoli (FI)
Chiesa di San Pietro in Villore a San Giovanni d'Asso (SI)
Chiesa di San Pietro – chiesa di Santo Pietro Belvedere, nel comune di Capannoli (PI)
Chiesa di San Pietro a Serravalle Pistoiese (PT)
Chiesa di San Pietro a Ovile a Siena
Chiesa di San Pietro alla Magione a Siena
Chiesa di San Pietro alle Scale a Siena
Chiesa di San Pietro a Vico d'Arbia a Siena
Chiesa di San Pietro a Barontoli-Sovicille (SI)
Chiesa di San Pietro a Cavarzano a Vernio (PO)
Chiesa di San Pietro a Vinci (FI)

Trentino-Alto Adige 
 Chiesa di San Pietro in Bosco – Ala
 Chiesa di San Pietro – Cembra
 Chiesa di San Pietro – Laion 
 Chiesa di San Pietro – Madruzzo
 Chiesa di San Pietro – Mezzolombardo
 Chiesa di San Pietro – Nova Ponente
 Chiesa di San Pietro – Praso, frazione di Valdaone
 Chiesa di San Pietro – Quarazze, nel comune di Tirolo 
 Chiesa di San Pietro - Tenno
 Chiesa di San Pietro – Trento
 Chiesa dei Santi Pietro e Agnese – Valdaora

Umbria 
Chiesa di San Pietro – Assisi
Chiesa di San Pietro – Spoleto
Chiesa di San Pietro – Terni

Veneto 
 Chiesa di San Pietro – Belluno
 Chiesa di San Pietro – Maerne
 Chiesa di San Paolo –  Silea in provincia di Treviso
 Chiesa di San Pietro in Volta – Pellestrina

Lettonia 
Chiesa di San Pietro – chiesa di Riga

Regno Unito 
Chiesa di San Pietro – chiesa di Chester

San Marino 
Chiesa di San Pietro – San Marino

Slovenia 
Chiesa di San Pietro – chiesa di Lubiana
Chiesa di San Pietro – chiesa di Pirano

Spagna 
 Chiesa di San Pietro – Avila
 Chiesa di San Pietro – Montagut i Oix
 Chiesa di San Pietro – Puente la Reina

Stati Uniti d'America 
Chiesa di San Pietro – chiesa di Los Angeles

Svezia 
Chiesa di San Pietro – chiesa di Malmö

Svizzera 
 Chiesa di San Pietro – Cadenazzo
 Chiesa di San Pietro – Curio
 Chiesa di San Pietro – Lugano
 Chiesa di San Pietro – Maroggia
 Chiesa di San Pietro – Motto, nei pressi di Ludiano, frazione di Serravalle 
 Chiesa di San Pietro – Verdabbio, frazione di Grono
 Chiesa di San Pietro – Zurigo

Turchia 

 Chiesa di San Pietro – Antiochia

Pagine correlate 
 Abbazia di San Pietro
 Badia di San Pietro
 Basilica di San Pietro (disambigua)
 Cattedrale di San Pietro
 Concattedrale di San Pietro
 Chiesa di San Pietro Apostolo
 Chiesa di San Pietro in Vinculis
 Chiesa di San Pietro Martire
 Chiesa di San Pedro
 Convento di San Pietro
 Duomo di San Pietro
 Monastero di San Pietro
 Pieve di San Pietro
 Peterskirche